Eduardo Hurtado puede referirse a :
 Eduardo Hurtado, futbolista ecuatoriano conocido como el Tanque Hurtado.
 Eduardo Hurtado (actor ecuatoriano), actor ecuatoriano llamado César Eduardo Hurtado Cordero.
 Eduardo Pereiras Hurtado, fotógrafo español nacido en 1929.